In 2013 werd het 88ste Campeonato Catarinense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 19 januari tot 19 mei. Criciúma werd kampioen.

Eerste Fase

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Totaalstand

Knock-outfase
Indien gelijke stand gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Catarin